Rebecca Ferguson (singer-songwriter), Brits singer-songwriter
 Rebecca Ferguson (actrice), Zweeds actrice